Le championnat de Belgique de football 1994-1995 est la  du championnat de première division belge. Le championnat oppose 18 équipes en matches aller-retour.

La lutte pour le titre dure toute la saison entre les trois « grands clubs traditionnels » du football belge, le Sporting Anderlecht, champion en titre, le Club de Bruge, vice-champion l'an dernier et le Standard de Liège. Finalement, les mauves bruxellois conservent leur titre avec un point d'avance sur les liégeois et trois sur les brugeois.

En bas de tableau, c'est un petit événement qui se produit avec la relégation du Royal Club Liégeois. Après cinquante saisons consécutives en première division, la troisième plus longue série en cours derrière Anderlecht et le Standard, le « matricule 4 », en proie à des difficultés financières depuis plusieurs années, termine à la dernière place. De plus,l'Union Belge sanctionne le club d'une rétrogradation supplémentaire pour cause de dettes impayées. Une tentative de fusion avec le RFC Tilleur-Saint-Nicolas, qui évolue en Division 3, est invalidée par la Fédération, qui y voit une manœuvre pour contourner cette sanction. Néanmoins, Tilleur cesse ses activités et le club liégeois prend le nom de Royal Tilleur Football Club Liégeois en vue de la prochaine saison. Depuis, le «  wallon » n'est plus jamais revenu au plus haut niveau.

Le KV Ostende est l'autre club relégué après deux saisons parmi l'élite.

Clubs participants 
Dix-huit clubs prennent part à ce championnat, soit autant que lors de l'édition précédente. Ceux dont le matricule est indiqué en gras existent toujours aujourd'hui.

Localisation des clubs

Localisation des clubs liégeois 

Les 3 cercles liégeois sont :(1) R. FC Liégeois(8) Standard CL(9) R. FC Seraing

Déroulement de la saison

Résultats et classements

Résultats des rencontres 
Avec dix-huit clubs engagés,  sont au programme de la saison.

Évolution du classement journée par journée

Leader du classement journée par journée

Classement final

Meilleur buteur 
 Aurelio Vidmar (R. Standard de Liège) avec 22 goals. Il est le vingtième joueur étranger différent, le troisième Australien, à remporter cette récompense.

Classement des buteurs 
Le tableau ci-dessous reprend les 22 meilleurs buteurs du championnat, soit les joueurs ayant inscrit dix buts ou plus durant la saison.

Parcours européens des clubs belges

Récapitulatif de la saison 
 Champion : R. SC Anderlecht ()
 Première équipe à remporter 24 titres de champion de Belgique
  pour la province de Brabant.

Admission et relégation 
Le KV Oostende et le R. Club Liégeois terminent aux dernières places et sont relégués. Ils sont remplacés par le K. SV Waregem, champion de deuxième division, et le K. RC Harelbeke, vainqueur du tour final.

Bilan de la saison

Annexes

Notes

Références

Bibliographie 
 Dictionnaire des clubs affiliés à l'URBSFA depuis 1895 et  ASBL Foot 100

Sources et liens externes 
  Belgium - Final Tables 1895-2008, sur RSSSF

Championnat de Belgique de football
D1
D1